L'expression championnat de France de football désigne plusieurs compétitions de football organisées en France par différentes fédérations au cours de l'histoire du football en France.

Compétitions masculines 

 Le championnat de France professionnel, organisé par la FFF et la LFP depuis 1932 et principale compétition de football en France
 Le championnat de France organisé par la FFF entre 1927 et 1929, première version d'un championnat de France mis en place par la FFF avant son adoption du professionnalisme
 Le championnat de France de l'USFSA, qui a eu lieu entre 1894 et 1919, premier championnat de France organisé en France et principale compétition sur cette période
 Le championnat de France de la Fédération des sociétés athlétiques de France (FSAF), qui a lieu de 1897 à au moins 1924, professionnel à partir de 1906, mais peu médiatisé
 Le championnat de France de la Fédération cycliste et athlétique de France (FCAF), qui a lieu de 1905 à 1914, notamment pour contrer la pratique du professionnalisme de l'Union vélocipédique de France, la grande fédération cycliste de l'époque
 Le championnat de France des patronages, organisé depuis 1904 par la FGSPF, puis la FSF et la FSCF

Compétitions féminines 

 Le championnat de France, organisé par la FFF depuis 1974 et principale compétition de football en France
 Le championnat de France de la Fédération des sociétés féminines sportives de France (FSFSF), qui a lieu de 1919 à 1932, date à laquelle la football est radié de la fédération